Un tribunale islamico che segue la legge della Sharia
 L'Unione delle Corti islamiche in Somalia